

Villes et communes

Allemagne 
 Neuendorf, commune de l'arrondissement de Main-Spessart, Bavière
 Neuendorf, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat
 Neuendorf b. Elmshorn, commune de l'arrondissement de Steinburg, Schleswig-Holstein
 Neuendorf-Sachsenbande, commune de l'arrondissement de Steinburg, Schleswig-Holstein
 Neuendorf A, ancienne commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Neuendorf B, ancienne commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Hohen Neuendorf, ville de l'arrondissement de Haute-Havel, Brandebourg
 Kloster Neuendorf, ancienne commune de l'arrondissement d'Altmark-Salzwedel, Saxe-Anhalt
 Rietz-Neuendorf, commune de l'arrondissement d'Oder-Spree, Brandebourg

Suisse 
 Neuendorf, commune du canton de Soleure

Personnalités 
 Dieter Neuendorf (1940-2021), sauteur à ski allemand

Homonymie de toponyme